Collegio elettorale di Piedimonte d'Alife – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Piedimonte d'Alife – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1948-1993)